Чемпионат Японии по фигурному катанию 2010—2011 годов — соревнование по фигурному катанию среди японских спортсменов, 79-й по счету чемпионат Японии. Он прошёл в Нагано с 24 по 26 декабря 2010 года. Фигуристы соревновались в мужском, женском одиночном катании, парном катании и в спортивных танцах на льду. По результатам чемпионата формируется сборная страны на чемпионат мира и чемпионат четырёх континентов 2011 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата 
 Чемпионат Японии—2011  на сайте Федерации конькобежного спорта Японии.

Чемпионаты Японии по фигурному катанию
2010 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Нагано
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Декабрь 2010 года
Спорт в Японии в 2010 году